Слабо́шув () — село в Польше в сельской гмине Слабошув Мехувского повята Малопольского воеводства. Административный центр сельской гмины Слабошув.

Село располагается в 18 км от административного центра повята города Мехув и в 44 км от административного центра воеводства города Краков.

Недалеко от села находится бывшая железнодорожная станция Слабошув, которая находилась на несуществующем в настоящее время фрагменте Свентокшиской железной дороги.

До 1954 года село было административным центром упразднённой сельской гмины Нешкув. В 1975—1998 годах село входило в состав Келецкого воеводства.

Достопримечательности 
 Церковь святого Николая, построенная в 1876 году по проекту польского архитектора Генрика Маркони.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Мехувского повета